Eisen kan syfta på

 Järn och blod – ett ofta citerat politiskt ordstäv ur Otto von Bismarcks anförande i preussiska lantdagens representanthus budgetutskott 30 september 1862 (tyska: Eisen und Blut)

Personer
 Albert Eisen (1878–1946), ämbetsman
 August Gustaf Eisen (1847–1940), en svensk-amerikansk zoolog och arkeolog
 Charles Eisen (1720–1778), en fransk konstnär och grafiker
 Paul Stanley (Stanley Harvey Eisen) (1952–), en amerikansk musiker, sångare och gitarrist
 Tripp Eisen (1965–), en amerikansk musiker